Bassegoda est un nom catalan.

Toponyme
 Le pic de Bassegoda, situé dans les Pyrénées.

Patronyme 
 Bonaventura Bassegoda i Amigó (1862-1940), architecte et écrivain catalan ;  
 Bonaventura Bassegoda i Musté (1896-1987), architecte catalan, fils du précédent ;  
 Bonaventura Bassegoda (1954- ), historien de l'art ;  
 Joaquim Xicoy i Bassegoda (1925-2006), homme politique catalan, notamment président du parlement de Catalogne.